Niels Kristensen kan referere til følgende personer:

 Niels Kristensen (politiker) – dansk socialdemokratisk politiker
 Niels Kristensen (biolog) – dansk lepidopterolog
 Niels Kristensen (roer) (1920 - ukendt) – dansk olympisk roer
 Niels Kristensen (apoteker) (født 1961) – dansk apoteker
 Niels Kristensen (fodboldspiller) (født 1988) – dansk fodboldspiller